Стадіон Гданського осередку спорту
 ПГЕ Арена-Гданськ
 Стадіон «Енерга»